Damaget de Ialisos, mític rei de Ialisos a Rodes
 Damaget (atleta), atleta grec
 Damaget (poeta), poeta grec